Агатоде́мон (варіант Агафоде́мон; ) — багатозначний термін.

 Агатодемон Олександрійський (Агафодемон Олександрійський) — картограф II століття н е.
 Агатодемон (Агафодемон) — елліністичне сільське божество.
 Агатодемон — канал на Марсі.